Single numer jeden w roku 1993 (USA)
 Single numer jeden w roku 1993 (Japonia)

Zobacz też